Cpp или CPP может означать:
 Расширение имени файла с исходным кодом на языке программирования C++ (C Plus Plus)
 Certificate of a Pharmaceutical Product — Сертификат Лекарственного Средства, выдаваемый Министерством Здравоохранения страны производства по запросу производителя или фирмы-импортера, подтверждающий его качество и регулярность проверок производства
 GNU C preprocessor — часть GNU Compiler Collection
 Calling party pays — принцип оплаты телефонной связи, когда платит звонящая сторона
 Chinese postman problem — Задача китайского почтальона, математическая проблема в теории графов

См. также 
 СРР (значения)